Nini o Niní o similar, puede referirse a:

Personas 
 Niní Cáffaro (1939-), cantante dominicano.
 Nini Carlina (1966-), cantante dangdut de Indonesia.
 Niní Gambier (1916-1999), actriz argentina.
 Niní Marshall (1903-1996), actriz, guionista y humorista argentina.
 Ajinoam Nini (1969-), cantante israelí.
 Rachid Nini (1970-), escritor y periodista marroquí.

Otros casos 
 Nini o NINI o Ni-Ni o NI-NI, término que hace referencia al sector de la población que en la actualidad no está ni trabajando ni estudiando.
 Niní,  telenovela infantil argentina.
 Nini, una de las mascotas de Fuwa, elegidas para representar los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.